Old Friends From Young Years — дебютный студийный альбом калифорнийской рок-группы Papa Roach, вышедший в 1997 году.

Об альбоме
Old Friends From Young Years был записан всего лишь за 700$, которые выделил отец Тобина, Тони Эсперанс. Песни «Orange Drive Palms» и «Liquid Diet» пользовались популярностью на небольших местных радиостанциях.

Список композиций

Участники записи 
 Джекоби Шэддикс — вокал
 Джерри Хортон — электрогитара, бэк-вокал
 Уилл Джеймс — бас-гитара, бэк-вокал
 Дэйв Бакнер — ударные

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Old Friends From Young Years на discogs.com

Альбомы Papa Roach
Дебютные альбомы 1997 года
Альбомы ню-метала